

Sigle 
 Tableau de Bord  – cruscotto
 The Dark Butter  – white-hat hacker

Codici 
 tdb – codice ISO 639-3 della lingua panchpargania